Адам-Феофил-Константин Адамович Иохер (1833—1900) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, военный инженер, , член конференции Николаевской инженерной академии, председатель правления Римско-католического благотворительного общества.

Биография 
Адам-Феофил-Константин Адамович Иохер родился 2 ноября 1833 года, получил образование в Виленской мужской гимназии. В 1849 году поступил в Главное (позднее Николаевское) инженерное училище, которое блестяще окончил вместе с офицерскими классами, с занесением его имени на мраморную доску.

В 1855 году Иохер был переведён прапорщиком в лейб-гвардии Сапёрный батальон, где прослужил около полутора лет, до назначения репетитором в родном ему училище. С тех пор вся дальнейшая многолетняя служба Иохера протекла в роли преподавателя училища и академии, а с конца 1878 года и члена конференции академии. В Сапёрном лейб-гвардии батальоне он числился до производства в 1866 году в полковники, когда он был переведён в военные инженеры. 

Кроме преподавательской деятельности, Адам-Феофил-Константин Адамович Иохер с начала 1860 года исполнял обязанности помощника ученого секретаря инженерного отделения военно-учёного комитета, а с 1863 года некоторое время занимал пост помощника начальника искусств. отделения главного инженерного управления РИА. 

С 1897 года, уже в чине генерал-лейтенанта, Иохер состоял только членом конференции академии, но не прекращал своей военно-педагогической деятельности в качестве нештатного преподавателя. 

Кроме инженерного училища и академии, Иохер преподавал фортификацию в Пажеском корпусе, Михайловском артиллерийском, Павловском военном и Николаевском кавалерийском военных училищах. Этот же предмет Иохер был приглашен читать Великим Князьям Константину Константиновичу и Дмитрию Константиновичу Романовым и принцу Петру Александровичу Ольденбургскому. 

Кроме «Крепостной войны», Иохер составил руководство «Долговременная фортификация» для военных училищ; оба этих труда неоднократно переиздавались.

За время 44-летней преподавательской деятельности у него обучались фортификации тысячи российских офицеров, питомцев Николаевского инженерного и других военных училищ города Санкт-Петербурга. Образцовый, образованный педагог, Иохер был в свое время одним из наиболее сведущих специалистов по вопросам фортификации в Российской империи и за её пределами, особенно по отделу атаки и обороны крепостей; составленное им руководство «Крепостная война» долгое время было единственным и исчерпывающим в этой области на русском языке.

Незадолго до кончины, Иохер стал председателем правления столичного Римско-католического благотворительного общества.

Адам-Феофил-Константин Адамович Иохер умер 19 ноября 1900 года; согласно «ВЭС», скончался «оставив по себе светлую память в сердцах своих многочисленных учеников, сослуживцев и всех соприкасавшихся с ним на жизненном пути».

Награды 
 Знак отличия беспорочной службы за XL лет (1897)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1896)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1894)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1886)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1883)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1874)
 Императорская корона к ордену Святой Анны 2-й степени (1872)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1869)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1866)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1864)

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской Империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. В 2 т. – М.: «Центрополиграф», 2009.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1900 года. — СПб.: Военная типография, 1900. — С. 188. 

 

Выпускники Николаевского инженерного училища
Преподаватели Николаевского инженерного училища
Преподаватели Николаевской инженерной академии
Преподаватели Николаевского кавалерийского училища
Преподаватели Павловского военного училища
Преподаватели Михайловского артиллерийского училища
Преподаватели Пажеского корпуса
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Военные инженеры